

Automobilismo 
Ensign – scuderia di Formula 1

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Ensign –  città della Contea di Gray, Kansas
Ensign – cittadina (township) della Contea di Delta, Michigan

Musica 
Ensign – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Ensign – EP degli Ensign del 1996

Persone 
John Ensign – politico ed ex-senatore statunitense

Altro 
 Ensign – grado più basso degli ufficiali subalterni della US Navy, equivalente all'Alfiere di alcune forze armate mondiali e al guardiamarina della Marina Militare Italiana.